Lissarrague est un patronyme porté notamment par :

 Barbara Lissarrague (1966-), cavalière franco-suisse d'endurance ;
 Christian Lissarrague (1957-), chanteur de groupes de rock bordelais ;
 François Lissarrague (1947-2021), historien et anthropologue français ;
 Pierre Lissarrague (1920-2008), aviateur français ;
 Roger Lissarrague (1943-), footballeur français.